Nová Plzeň může být:
 starší název pro město Plzeň
 Nová Plzeň (Ostrava), čtvrť v městské obvodu Krásné Pole v Ostravě
 Nová Plzeň (Rotava), čtvrť a základní sídelní jednotka města Rotava